Гарун Саидович Саидов (8 мая 1894 — 13 августа 1919) — революционер, участник Гражданской войны, лакский писатель, публицист.

Биография 
Гарун Саидов родился в 1894 году в ауле Вачи (ныне Кулинский район Дагестана) в семье письмоводителя окружного суда Саида Саидова. Окончил реальное училище в Темир-Хан-Шуре. С 1912 по 1915 год учился в юнкерской школе. В 1915 году поступил в Московский коммерческий институт. В 1917 году вернулся в Дагестан, где вместе с У. Буйнакским основал Дагестанское просветительно-агитационное бюро. Был редактором в газете «Илчи», а с 1918 года газеты «Революционный горец». 
В ходе Гражданской войны выступал на стороне «красных». Один из организаторов майского восстания в Дагестане против сил контрреволюции. Возглавлял партизанский отряд. В июле возглавляемый им отряд был разбит, а Гарун Саидов арестован и помещен в тюрьму в Кумухе.
13 августа 1919 года был расстрелян в Цудахарском ущелье деникинцами.

Произведения 
Перу Саидова принадлежит первая в дагестанской литературе драма «Лудильщики» (1914—1916) о тяжёлой жизни подмастерьев. Также Саидов является автором текстов ряда песен, таких как «Если ветер подует», «Партизанская песня», «Мне снилось вечернее небо».

Память 
Г.Саидову установлены памятники в селах Цудахар, Вачи и Кумух.
Его именем названы улицы в Махачкале, Дербенте; поселке Шамхал; селах Карабудахкент, Султан-Янги-Юрт, Новолакское и др. 
СПК (бывший колхоз) имени Гаруна Саидова в селе Кули Кулинского района.
Ему посвящены повесть «Большевики гор» И.Курбаналиева и пьеса «Звезда в камне» Б.Рамазанова.

Литература 
Исрапилов А., Гарун Саидов, Махачкала, 1964.

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия
 
 В селении Кумух открыли памятник Гаруну Саидову
 К 115-летию революционера и драматурга Гаруна Саидова в Махачкале прошел вечер памяти

Выпускники реального училища в Темир-хан-Шуре
Писатели России по алфавиту
Лакские писатели
Революционеры Дагестана
Казнённые революционеры
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году
Персоналии:Лакский музыкально-драматический театр